Do It Again – singolo dei Beach Boys del 1968
 Do It Again – singolo degli Steely Dan del 1972
 Do It Again – singolo dei Chemical Brothers del 2007
 Do It Again – EP di Robyn e dei Röyksopp del 2014
 Do It Again – singolo di Pia Mia del 2015
 Do It Again – singolo di Steve Aoki e Alok del 2019
 Do It Again – album di Gabrielle del 2021

 Do It Again (Put Ya Hands Up) – singolo di Jay-Z del 1999